Sprint žen na Mistrovství světa v biatlonu 2011 se konal v sobotu 5. března jako zahajovací ženský závod biatlonu v lyžařském středisku Chanty-Mansijsk. Zahájení sprintu proběhlo v 14.00 hodin středoevropského času.. Celkem se závodu zúčastnilo 103 závodnic ze 32 zemí.

Obhájkyní vítězství z poslední mistrovství byla Kati Wilhelmová, která se závodu neúčastnila.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2011